Ку́бок Футбо́льной национа́льной ли́ги 2017 — шестой розыгрыш Кубка ФНЛ, который проходил с 11 по 24 февраля 2017 года на Кипре. Обладателем кубка стал воронежский «Факел».

Участники 
Участниками кубка стали 16 команд:

12 из ФНЛ:
 Волгарь (Астрахань)
 Енисей (Красноярск)
 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
 Кубань (Краснодар)
 Мордовия (Саранск)
 СКА-Энергия (Хабаровск)
 Спартак-2 (Москва)
 Спартак-Нальчик (Нальчик)
 Тамбов (Тамбов)
 Тюмень (Тюмень)
 Факел (Воронеж)
 Шинник (Ярославль)

1 из Премьер-Лиги:
 Урал (Екатеринбург)

3 из ПФЛ:
 Динамо (Санкт-Петербург) — зона «Запад»
 Краснодар-2 (Краснодар) — зона «Юг»
 Чертаново (Москва) — зона «Центр»

Регламент

Формат розыгрыша 
В розыгрыше участвовали 16 команд. Участники розыгрыша Кубка ФНЛ были разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой.

По итогам однокругового группового турнира победители групп разбивались на две полуфинальные пары (победители групп «A» и «B» составляли одну, а победители групп «C» и «D» — другую), разыгрывая в турнире 1-4-е места: победители этих полуфинальных пар встречались в финале, а проигравшие — в матче за 3-е место. По аналогичному принципу разыгрывались и распределялись итоговые места с 5-го по 8-е (из команд, занявших вторые места в группах), с 9-е по 12-е (третьи команды групп) и с 13-е по 16-е (четвёртые команды групп).

Групповой турнир

Группа «A»

Турнирная таблица

Группа «B»

Турнирная таблица

Группа «C»

Турнирная таблица

Группа «D»

Турнирная таблица

Плей-офф

Финальные матчи

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Информация о кубке
 Статистика Кубка ФНЛ 2017 на сайте Чемпионат.com: Турнирная таблица. Групповой турнир — Календарь. Плей-офф 

Футбол в Европе в 2017 году
Кубок ФНЛ